Александр Петрович Котар (8 сентября 1913, Брянск — 20 июля 1985, Смоленск) — генерал-майор Советской Армии, участник трех войн.

Биография 
Александр Котар родился 8 сентября 1913 года в Брянске. Окончил семь классов школы и железнодорожный техникум. В 1935 году Котар был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил школу младших командиров и военное училище, после чего был направлен на службу в органы государственной безопасности. Участвовал в боях советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войн, был трижды ранен.

В 1954 году Котар окончил Военно-политическую академию. С 1960 года служил в Смоленске, занимал должность начальника отдела контрразведки КГБ СССР по 50-й ракетной армии. В 1972 году в звании генерал-майора госбезопасности Котар был уволен в запас. Проживал в Смоленске, работал ответственным секретарём, заместителем председателя Смоленского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Умер 20 июля 1985 года, похоронен на  Смоленска.

Почётный сотрудник госбезопасности. Также был награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 И. Н. Беляев. Профессия — Родину защищать. Смоляне — высшие офицеры Вооружённых Сил СССР, Российской Федерации. Энциклопедический справочник. — 2005.

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Политработники Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Сотрудники НКВД
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Члены КПСС